Видавництво польської асоціації караїмів «Bitik» (з караїмської книга, лист, лист) — видавництво, що належить Асоціації польських караїмів, і видає публікації, що пов'язані з караїмами. Видавництво було створене у 2003 році у Вроцлаві. Окрім книг та календарів (Karaj łuwachłary), видавництво «Bitik» також є видавцем Awazymyz та наукового щорічника «Альманах Караїмський» з 2003 року. Воно також видає аудіокниги (ilecki Szymon, Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939—1945, Wrocław 2016) та компакт-диски (Karaimska literatura XX wieku, 2005; Karaj konuszmasy. Piosenki karaimskie, «Maqam», 2013).

Виноски

Вибрані публікації 

 Ananiasz Zajączkowski, Zarys religii karaimskiej. Wrocław 2003, wyd. II uzupełnione i ilustrowane 2006, ss. 40. 
 Szymon Szyszman, Karaimizm. Historia i doktryna, tł. Irena Jaroszyńska, Anna Abkowicz. Wrocław 2005, ss. 229. 
 Karaj kiuńlari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie, red. Mariola Abkowicz, Henryk Jankowski. Wrocław 2004, ss. 329. 
 Almanach karaimski 2007, red. Mariola Abkowicz, Anna Sulimowicz, Wrocław 2007, ss. 110. 
 Podręczny słownik polsko-karaimski, opr. Szymon Juchniewicz, Wrocław 2008, ss. 271. 
 Szymon Pilecki, Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939—1945, Wrocław 2009, ss. 385. 
 Mariola Abkowicz, Anna Sulimowicz, Karaj jołłary — karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii, Wrocław 2010, ss. 169. 
 Halina Kobeckaite, Rozmówki polsko-karaimsko-litewskie, Wrocław 2011, ss. 123.

Посилання 
 Офіційний вебсайт видавництва польської асоціації караїмів «Бітік» 
 База даних польських наукових гуманітарних та соціальних журналів 

Видавництва Польщі
Підприємства Варшави
Засновані в Польщі 2003